Пшени́цын, или Пшени́цин

 Пшеницын, Валентин Николаевич (1936—2007) — советский биатлонист, участник Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.
 Пшеницин (Пшеницын), Геннадий Александрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Пшеницын, Игорь Анатольевич (род. 1960) — российский фотохудожник.
 Пшеницын, Николай Константинович (1891—1961) — советский учёный, специалист в области химии платиновых металлов.
 Пётр Пшеницын — исследователь Арктики XIX века, сподвижник Якова Санникова.